Иван Александрович Щёголев (3 февраля 1961, Кемерово — 20 апреля 2020, Москва) — российский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

Биография 
Родился 3 февраля 1961 года в Кемерово в семье артистов. Отец А. И. Щёголев (1913—1988), народный артист СССР (1968) — ведущий актёр Омского драматического театра. Мать Н. В. Надеждина (1923—2011) — заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии имени К. С. Станиславского.

В 1984 году окончил театральное училище им. Б. Щукина (класс А. Г. Бурова).

В 1992 году совместно с кинорежиссёром и актёром Максимом Воронковым снял свой первый художественный фильм «Бабник 2», продолжение уже всем известной картины «Бабник».

В 1993 году стал режиссёром фильма «Американский дедушка», в котором свою последнюю роль сыграл Евгений Павлович Леонов.

С 1999 года был одним из самых востребованных режиссёров сериального производства. В свет вышли многосерийные ленты, среди которых «Смотрящий вниз», «Почти семейный детектив», «Морозова», «Лесник. Своя земля», «Кошмар на улице Цветочная», «Мытари», «Лекарь», «Деньги», «Карпов. Сезон третий», «Игра. Реванш», «Судебная ошибка», «Этаж», «Супруги», «Хозяин», «Преступление будет раскрыто», «Последняя мишень», «Шахматы — опасная игра» и другие.

Скончался на 60-м году жизни 20 апреля 2020 года в Москве от осложнений коронавирусной инфекции.

Семья 
 Был женат. Жена — актриса, театральный педагог и режиссер, Марина Олеговна Сахарова (род. 1957).
 Дочь — Нина Щёголева (род. 1986), актриса московского театра имени Маяковского.
 Дочь — Кира Щёголева (род. 1996), актриса.

Фильмография 
Фильмография насчитывает 57 работ в 43 проектах.

Актёр 

  — Особое подразделение — Шура
  — Семья вурдалаков — младший сын Якова
  — Я вам больше не верю — ухажёр мамы главной героини Сони, милиционер Евгений Иванович
  — Смотрящий вниз — Павел Рогожин
  —  — Адвокат — Егоров
  —  — Обручальное кольцо — Коломийцев
  — Хозяин — Игнат Игоревич Карташов
  — Супруги 2 — Александр Михайлович Мажаев
 2012 — Кто, если не я? — Литвинчук
 2013 — Лорд. Пёс-полицейский — Глеб Олегович Лысько
 2018 — Взрыв — Олег Булатов, префект СЗАО
 2020 — Чужая стая — Саврасов, директор рынка
 2020 — Марлен — Михаил Юрьевич Бражников, бизнесмен

Режиссёр 
  — Бабник 2 (совместно с Максимом Воронковым)
  — Американский дедушка
  — Поворот ключа
  — Я вам больше не верю (совместно с Мариной Сахаровой)
  — Смотрящий вниз (совместно с Мариной Сахаровой)
  — Дачница
  —  — Преступление будет раскрыто
  — «Кулагин и партнёры»
  — Супруги
  — Хозяин
  — Супруги 2
  — Карпов
  — Судебная ошибка
  — Супруги 3
  — 13
  — Этаж
  — Карпов 2.0
  — Судебная ошибка
  — Карпов. Сезон третий
  — Игра. Реванш
  — Деньги
  — Лесник. Своя земля (Кошмар на улице Цветочная | Фильм № 6; Мытари | Фильм № 7; Лекарь | Фильм № 8)
  — Морозова
  — Морозова. Второй сезон
  — Почти семейный детектив

Примечания 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Умершие от COVID-19 в России